Боровско́й се́льский сове́т УССР/Украины может означать:
 Боровской сельский совет (Шевченковский район) — входил в состав Шевченковского района Харьковской области; административный центр сельского совета находился в селе село Боровское.
 Боровской сельский совет (Чугуевский район) — входил в состав Змиевского района Харьковской области; административный центр сельского совета находился в селе Боровая.
 Боровской поселковый совет (Боровской район) - входит в состав Боровского района Харьковской области; административный центр поселкового совета находился в б. райцентре посёлке городского типа Боровая.

Все эти сельсоветы ликвидированы после 17 июля 2020 года.

См. также 
 Боровской сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц Белоруссии и России.
 Боровский сельсовет